Ao referir-se a Política da Irlanda, refere-se a:
 Política da República da Irlanda
 Política da Irlanda do Norte

Desambiguação